Alphonse Abeele (Evere, 18 juni 1919 - Brussel, 28 januari 2011) was een Belgisch veldrijder en wielrenner.

Abeele werd in 1939 Belgisch Kampioen wielrennen voor militairen. Op 9 maart 1941 eindigde hij negende op het Belgisch Nationaal Kampioenschap veldrijden dat doorging in Antwerpen. In 1947 werd hij derde in de eerste etappe Ronde van Limburg, een amateurswedstrijd met aankomst van de etappe in Sint-Truiden en werd hij eveneens derde in Aarschot.

Belgisch veldrijder
Belgisch wielrenner